Батраев:

 Батраев, Николай Филиппович (1937—1986) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, сталевар. 
 Батраев, Раис Рустамович (род. 1953) — советский и киргизский футболист.
 Батраев, Рафик Рахманович (род. 1945) — советский футболист.